Daniel Webster (1782-1852) – amerykański prawnik, polityk, sekretarz stanu
 Daniel Webster (ur. 1949) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Florydy